Circle (cerchio in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 

 Circle – film del 2010 diretto da Michael Watkins
 Circle – film del 2015 diretto da Aaron Hann e Mario Miscione

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Circle – census-designated place della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Circle – città della Contea di McCone, Montana

Musica 
 Circle – gruppo musicale jazz statunitense
 Circle – gruppo musicale rock sperimentale/mathcore finlandese
 Circle – singolo di Edie Brickell & New Bohemians del 1988, dall'album Shooting Rubberbands at the Stars
 Circle – singolo di Marques Houston del 2007, dall'album Veteran
 Circle – traccia dell'album Vol. 3: (The Subliminal Verses) degli Slipknot del 2004
 Circle – album di Kimura Kaela del 2006
 Circle – album degli Amorphis del 2013

Pagine correlate 
 The Circle
 Cerchio (disambigua)
 Cerchi (disambigua)
 Il cerchio